

Taal 
 Romaanse talen, een tak van de Indo-Europese taalfamilie
 Romania, het Romaanse taal- en cultuurgebied in Europa
 Reto-Romaans, een taal gesproken in de Zwitserse Alpen

Kunst 
 Romaanse kunst, een middeleeuwse kunststroming
 Romaanse architectuur, een middeleeuwse stroming in de architectuur
 Preromaanse architectuur, de architectuurstroming voorafgaand aan het romaans
 Laatromaanse architectuur, een ander woord voor romanogotiek
 Neoromaanse architectuur, een architectuurstroming geïnspireerd door de romaanse bouwkunst

Zie ook
 Romeinse Rijk
 Romain (doorverwijspagina)
 Roman (doorverwijspagina)